Hódság (szerbül Оџаци / Odžaci, németül Hanfhausen vagy Hodschag) kisváros és község Szerbiában, a Vajdaságban, a Nyugat-bácskai körzetben.

1945-ig Hódság német többségű település volt, kis számú magyar kisebbséggel, a németeket ebben az évben deportálták és szerbeket telepítettek helyükbe.

Fekvése 
Zombortól 35 km-re délre fekszik.

A község települései 

A községhez Hódságon kívül még nyolc település tartozik (zárójelben a szerb nevük áll):
 Bácsordas (Каравуково / Karavukovo)
 Dernye (Дероње / Deronje)
 Gombos (Богојево / Bogojevo)
 Liliomos (Лалић / Lalić)
 Paripás (Ратково / Ratkovo)
 Rácmilitics (Српски Милетић / Srpski Miletić)
 Szentfülöp (Бачки Грачац / Bački Gračac)
 Szilberek (Бачки Брестовац / Bački Brestovac)

Népesség

Demográfiai változások

Etnikai összetétel 2002-ben

Etnikai összetétel 2011-ben

Híres emberek 

 Itt született Birly Ede Flórián (1787-1854) orvos, szülész, egyetemi tanár és királyi tanácsos.
 Itt született Grandpierre K. Endre (1916-2003) író, történész, magyarságkutató
 Itt született Német László (1956) nagybecskereki megyés püspök

Jegyzetek

Források 
 A 2011-es népszámlálás adatai: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf

Külső hivatkozások 

 Hódság község hivatalos honlapja
 Hódság története

A Nyugat-bácskai körzet települései
Bács-Bodrog vármegye települései